Antoni Buszek (1883-1954), artysta plastyk, malarz, ceramik, technolog farbiarstwa
 Jan Buszek (1906-1985), kierownik Domu Studenckiego "Żaczek" UJ
 Michał Buszek, poseł do Sejmu Ustawodawczego z 1848
 Rafał Buszek (1987-), siatkarz
 Władysław Buszek (1888-), legionista, oficer Wojska Polskiego, rzeźbiarz, grawer